Arte della Mercanzia – La corporazione medievale dei mercanti di Siena
Arte della Mercanzia – La corporazione medievale dei mercanti di Firenze
Arte della Mercanzia – La corporazione medievale dei mercanti di Perugia

Corporazioni di arti e mestieri